1 urząd w Niemczech:
 Molfsee – urząd w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

1 gmina w Niemczech:
 Molfsee – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

1 jezioro w Niemczech:
 Molfsee – jezioro w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn